Хабермас () — немецкая фамилия. Известные носители:

  (род. 1950) — американский историк.
  (род. 1959) — немецкий историк.
  (1860—1911) — немецкий евангелический теолог.
  (1891—1972) — немецкий предприниматель.
 Хабермас, Юрген (род. 1929) — немецкий философ, социолог, профессор.

См. также 
  — астероид.